Лос Гријегос има више значења:

 Лос Гријегос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гријегос, Гријегос (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику